Osoby:
 Samuel Taylor Coleridge – angielski poeta
Miejscowości w USA:
 Coleridge – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Cedar
Gminy w USA:
 Coleridge (ang. Coleridge Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Randolph
Jezioro w Nowej Zelandii:
 Coleridge (ang. Lake Coleridge) w regionie Canterbury
Anglii
 Coleridge (Devon)